

Рябиновка — селище, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Рябиновка — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Рябиновка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Рябиновка — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Рябиновка — селище, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Рябиновка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Рябиновка — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Рябиновка — присілок, Увинський район, Удмуртія